CBGA bezeichnet

in der Biochemie:
 Cannabigerolsäure (), siehe Cannabigerol

in der Halbleitertechnik:
 , siehe Ball Grid Array

Abkürzung